Шернваль () — шведская фамилия. Шернваль (баронский род). Известные носители:

 Шернваль, Аврора Карловна (1808—1902) — общественный деятель, фрейлина
 Мусина-Пушкина, Эмилия Карловна (урожд. Шернвалль (1810—1846) — известная красавица, сестра предыдущей
 Шернваль, Канут Генрихович (Кнут Адольф Шернвалл, Шерваль; 1819—1899) — известный строитель железных дорог в России, барон, камергер, гофмейстер, тайный советник.
 Шернваль, Карл Андреевич (1813—1904) — генерал, начальник 22-й пехотной дивизии, комендант Ивангорода.
 Шернваль, Кнут Адольф (1819—1899) — известный строитель железных дорог.
 барон Шернваль-Валлен, Эмилий Карлович (Карл Канут Эмиль; 1806—1890) — министр, статс-секретарь Великого Княжества Финляндского.